Gliwitzky ist der Familienname von:

 Christian Gliwitzky (* im 20. Jahrhundert), deutscher Klassischer Archäologe
 Hans Gliwitzky (1932–1998), deutscher Philosoph